Бро́нюс Пу́ндзюс (; 15 сентября 1907, Певенай Мажейкяйского района — 11 апреля 1959, Вильнюс) — литовский скульптор; профессор (1947).

Биография 
В 1926—1929 годах учился в Каунасской художественной школе (скульптуру преподавал Каетонас Склерюс). Был исключён как один из зачинщиков студенческой забастовки. В 1933 году получил государственную стипендию и уехал в Париж. С 1935 года учился в Высшей школе декоративного искусства в Париже, которую окончил в 1938 году. В 1940—1941 годах работал преподавателем в Каунасской художественной школе. В 1945—1951 годах преподавал в Каунасском институте прикладного и декоративного искусства. В 1951—1959 годах преподавал в Вильнюсском художественном институте, в 1951 году преобразованном в Государственный художественный институт Литовской ССР. Заведующий кафедрой скульптуры (1940—1941, 1944—1946); профессор (1947).

Творчество 

С 1930 года произведения Бронюса Пундзюса экспонировались на выставках. В 1937 году его проект занял первое место на конкурсе проектов памятника С. Дарюсу и С. Гиренасу (не был реализован в межвоенные годы; осуществлён в Каунасе в 1993 году скульптором Юозасом Шливинскасом).

Автор монументальных скульптурных композиций, камерных скульптур («Материнство», 1934), скульптурных портретов (бюст Микаса Петраускаса перед зданием Государственного театра в Каунасе, 1932; актрисы А. Жалинкявичайте, 1933; Майрониса в саду перед Военным музеем в Каунаса, 1933; «Победитель Антлантического океана Ф. Вайткус», 1935; Ленина, 1940), рельефов (портреты С. Дарюса и С. Гиренаса на валуне Пунтукас близ Аникщяй, 1943), надгробных памятников (финскому фольклористу Аукусти Роберту Ниеми, занимавшийся собиранием и литовского фольклора, в Хельсинки, 1933; писателю Йонасу Марцинкявичюсу, 1958).

Фигура нагой женщины «У родника» долгое время украшала фойе популярного ковенского кафе Конрада.

Для творчества Бронюса Пундзюса характерны реалистическая трактовка образа и тяготение к монументальности форм.

Наиболее значительные произведения:

 монументальная декоративная скульптура «Три исполина» и гербы Клайпеды, Вильнюса, Каунаса на фасаде Клуба офицеров (Каунас, 1937)
 скульптурная композиция «Штурм» к монументу Победы в Калининграде (1946)
 скульптурная композиция «На страже мира» на мосту имени И. Черняховского в Вильнюсе (Зелёный мост; 1952; в 2015 году снята).

Произведения хранятся в Литовском художественном музее, Национальном художественном музее имени М. К. Чюрлёниса, Военном музее Витовта Великого.

Примечания

Литература 
 S. Budrys. Bronius Pundzius. Vilnius, 1969.
 Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1987. T. 3: Masaitis—Simno P. 468
 Литва. Краткая энциклопедия. Вильнюс: Главная редакция энциклопедий, 1989. С. 499—500.

Ссылки 
 

Скульпторы Литвы
Скульпторы по алфавиту
Скульпторы XX века
Преподаватели Вильнюсской художественной академии